José Saura Celdrán (1901-1966), ciclista murcià
 José Saura Nagore (1931-1999), ciclista català